Kwasica mleczanowa
 Kwasica ketonowa

Choroby metaboliczne
Diabetologia